Решику́р-ле-Шато́ () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Сарбур.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 3869 человек. Код INSEE кантона — 5725. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 14 коммун, административный центр — коммуна Решикур-ле-Шато.

Коммуны кантона

См. также 						
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель